Фос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Сентраль. Занимает площадь 100,29 км². Население — 9990 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Трегастель (Франция, с 2003)

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго